{{DISPLAYTITLE:(6016) 1991 PA11}}

(6016) 1991 PA11 (1991 PA11, 1927 UJ, 1959 TO, 1987 LF) — астероїд головного поясу, відкритий 7 серпня 1991 року.

Тіссеранів параметр щодо Юпітера — 3,531.

Примітки

Див. також 
 Список астероїдів (6001-6100)

Посилання 

 

Астрономічні об'єкти, відкриті 1991
Головний пояс астероїдів